Котанес-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,78 км². Население — 127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы